Bakula (tschechisch, slowenisch, kroatisch), bzw. Bakuľa (slowakisch), Bakuła (polnisch) ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bakula (* 1981), kroatische Tischtennisspielerin
 Bogusław Bakuła (* 1954), polnischer Literaturhistoriker und Literaturkritiker sowie Übersetzer
 Kushok Bakula (auch Bakula Rinpoche, 1917–2003), religiöser Anführer der Pethup Gonpa in Spituk, Ladakh, Indien
 Leszek Bakuła (1930–1997), polnischer Lyriker und Schriftsteller
 Michal Bakuľa (1911–1983), slowakischer Politiker
 Scott Bakula (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler

Bakuła heißt der Ort
 Bakuła (Polen), Polen

Siehe auch:
 Pakula